Baldwin Heights ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Baldwin Heights (Jefferson County, Illinois)
 Baldwin Heights (Washington County, Illinois)
 Baldwin Heights (Indiana), im Gibson County
 Baldwin Heights (New York), im Cattaraugus County